«Байконур» () — казахстанский футбольный клуб из Кызылорды.

История 
В 2014 году образовывается ФК «Байконур». Команду возглавляет молодой специалист Ерлан Шойтымов.

В клуб были привлечены игроки основной команды: Ахмет Алайдаров, Талгат Сыздыков, Канат Алиев, Багдат Исмаилов, Асхат Карабек и другие.

В первой игре в первой лиге, проведённой 4 апреля 2015 года в Шымкенте против «Кырана», «Байконур» уступил 1:2. Первый гол забил Багдат Исмаилов.

Статистика

Достижения 
 Победитель Второй лиги Казахстана: 2014

Ссылки 
 «Байконур» рвется в Первую лигу 

Футбольные клубы Казахстана
 
Спортивные клубы Кызылорды